Jockusch ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Jockusch (* 1939), deutsche Biologin
 Carl Jockusch (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker
 Harald Jockusch (* 1939), deutscher Biologe und Künstler
 Horst Jockusch (1925–2014), deutscher Graphiker
 Margarethe Jockusch (1908–1994), Autor, Herausgeberin und Leiterin der Buchhandlung Sachse & Heinzelmann, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Goethe-Gesellschaft Hannover
 Wilhelm Jockusch (1867–1945), Oberbürgermeister der Stadt Lüdenscheid